Bulgarosoma är ett släkte av mångfotingar. Bulgarosoma ingår i familjen Anthroleucosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Bulgarosoma